Сидаков — фамилия.

Известные носители:
 Сидаков, Азамат Мурадович (род. 1983) — чемпион России по самбо и дзюдо.
 Сидаков, Заурбек Казбекович (род. 1996) — российский борец вольного стиля.
 Сидаков, Герман Петрович (род. 1961) — российский режиссёр, педагог.

 Сидакова, Залина Черменовна (род. 1992) — белорусская спортсменка, призёр чемпионата мира по борьбе.